Hvideruslands U/21-fodboldlandshold består af hviderussiske fodboldspillere, som er under 21 år og administreres af det hviderussiske fodboldforbund. Holdet har tre gange kvalificeret til en slutrunde, nemlig EM 2004, EM 2009 og EM 2011

EM 2011 
Hviderusland kvalificerede sig til EM 2011 efter at have elimineret Italien i den afgørende playoffrunde med samlet 3-2.

I gruppespillet mødte Hviderusland Danmark, Island og Schweiz. De blev toer i puljen og mødte Spanien i semifinalen, hvor de tabte 3-1.

Under turneringen havde holdet base på Hotel Sabro Kro i Sabro ved Aarhus, og de benyttede IF Lyseng og Sabros træningsanlæg som træningsbaner.

Aktuel trup 
Til EM 2011 i Danmark var udtaget følgende trup.

Referencer 

U/21-fodboldlandshold
U/21-fodboldlandshold i Europa